Place des Lices peut désigner :
 la place des Lices à Rennes où se tient le marché des Lices,
 la place des Lices à Saint-Tropez,
 la place des Lices à Vannes.